Plaça de la Vila (Amer)
 Plaça de la Vila (Anglès), plaça d'Anglès
 Plaça de la Vila (l'Arboç), plaça de l'Arboç
 Plaça de la Vila (Badalona), plaça de Badalona
 Plaça de la Vila (Cornudella de Montsant), plaça de Cornudella de Montsant
 Plaça de la Vila de Gràcia, plaça del barri de Gràcia de Barcelona
 Plaça de la Vila de Sant Celoni
 Plaça de la Vila (Santa Maria del Camí), plaça de Santa Maria del Camí, a Mallorca
 Plaça de la Vila (Torroella de Montgrí), plaça de Torroella de Montgrí
 Plaça de la Vila (Vila-real), plaça de Vila-real
 Plaça de la Vila (Vilanova i la Geltrú), plaça de Vilanova i la Geltrú